est une friandise américaine faite de pop-corn et cacahuètes enrobés de caramel, elle existe depuis 1893.

Dérivés 
 Cracker Jack, un personnage du jeu vidéo Street Fighter EX.
 CrackerJack, une prise de catch inventée par Shawn Hernandez, un lutteur américain.